Нерпа (Pusa) — рід родини тюленевих (Phocidae). 

Рід включає три види, та нещодавно був виділений із роду тюленів (Phoca), хоча стара класифікація все ще залишається в деяких джерелах.

Таксономія

Примітки 

Тюленеві
Роди ссавців